Cobán ciutat de Guatemala
 Çoban-oğlu, nissaga turcmana d'Anatòlia que va dominar la regió de Kastamonu al 
 Club Social y Deportivo Cobán Imperial, club guatemalenc de futbol de la ciutat de Cobán
 Amir Coban o Čoban (s. XIII), emir mongol de Pèrsia
 Hasan Coban (), príncep cobànida de Pèrsia fill d'Amir Coban 
 Timurtash Coban (?-1328), príncep cobànida segon fill d'Amir Coban